Freden ist

 eine Gemeinde in Niedersachsen, siehe Freden (Leine)
 eine Alternativschreibweise des Berges Freeden (Berg) in Niedersachsen
 ein Teil des Mälarsees in Schweden, siehe Freden (Schweden)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Freden (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Freeden
 Klein Freden
 Vreden (Begriffsklärung)